Baird Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baird Lake (Alaska)
 Baird Lake (Minnesota)
 Baird Lake (Texas)
 Baird Lake (Wisconsin)